Кочеров:

Известные носители 
 Кочеров, Василий Григорьевич — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 
 Кочеров, Владимир Алексеевич (1837-1897)

Топонимы 
 Кочеров — село в Радомышльском районе Житомирской области Украины.